Karlsruher SC (celým názvem: Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Karlsruhe. V sezóně 2017/18 až 2018/19 působil ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. V současné době hraje opět ve 2. Bundeslize. Své domácí zápasy hraje na Wildparkstadion o kapacitě 29 699 diváků (adresa Adenauerring 17, Karlsruhe). Nalézá se v průmyslovém městě na řece Rýnu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. V modré klubové barvě s bílým lemem jsou řešeny trička, trenýrky i podkolenky dresu.

K nejznámějším osobnostem patří současný trenér národního týmu Joachim Löw, dále jako hráči zde hráli Oliver Kahn, Thomas Hässler, Michael Tarnat, Helmut Hermann, A. Glesius, O. Kreuzer, Sean Dundee, Chorvat Slaven Bilić a další. Z českých hráčů nastupovali za Karlsruhe Patrik Ježek (2002-2003) a Jiří Kaufman (2005-2007).

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl boxu a lehké atletiky.

Historie 
Založen byl 16. října 1952 po fúzi klubů Karlsruher FC Phönix a VfB Mühlburg. Úspěšnější z jeho předchůdců bylo "FC Phönix", které v roce 1909 zvítězilo ve finále německého mistrovství. Dále bylo jednou vyřazeno těsně před branami finále v roce 1910.

V roce 1963 bylo mezi šestnácti účastníky prvního ročníku Bundesligy. V sezóně 2006/07 postoupil do Bundesligy z 1. místa 2. Bundesligy. V roce 2009 sestoupil do druhé ligy, v roce 2012 spadl až do třetí ligy, ale po roce se vrátil. V roce 2015 byl aktérem historicky první baráže o Bundesligu, když jako třetí tým druhé ligy nastoupil proti osmnáctému celku první ligy Hamburger SV. Oba zápasy skončily remízou 1:1, v prodloužení odvety rozhodl o udržení Hamburku v lize Nicolai Müller.
 
Dvakrát po sobě vyhrál německý pohár v letech 1955 a 1956 a byl finalistou 1960 a 1996. Nejlepším umístěním v Bundeslize bylo šesté místo v letech 1993, 1994 a 1997. V roce 2015 se nacházel na osmnáctém místě historické tabulky této soutěže.

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže 
 DFB-Pokal ( 2× )
 1954/55, 1955/56
 Fußball-Oberliga Süd ( 3× )
 1955/56, 1957/58, 1959/60
 Badischer Pokal ( 6× )
 1990/91‡, 1993/94‡, 1995/96‡, 1999/00‡, 2012/13, 2017/18 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Vyhrané mezinárodní soutěže 
 Pohár Intertoto ( 1× )
 1996

Trenéři

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1952–1963: Fußball-Oberliga Süd
 1963–1968: Fußball-Bundesliga
 1968–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1975: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1975–1977: Fußball-Bundesliga
 1977–1980: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1980–1983: Fußball-Bundesliga
 1983–1984: 2. Fußball-Bundesliga
 1984–1985: Fußball-Bundesliga
 1985–1987: 2. Fußball-Bundesliga
 1987–1998: Fußball-Bundesliga
 1998–2000: 2. Fußball-Bundesliga
 2000–2001: Fußball-Regionalliga Süd
 2001–2007: 2. Fußball-Bundesliga
 2007–2009: Fußball-Bundesliga
 2009–2012: 2. Fußball-Bundesliga
 2012–2013: 3. Fußball-Liga
 2013–2017: 2. Fußball-Bundesliga
 2017– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Karlsruher SC II 
Karlsruher SC II, dříve znám také pod názvem Karlsruher SC Amateure, byl rezervním týmem Karlsruhe. Zrušení rezervy přišlo před koncem sezóny 2017/18. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1989/90, kdy se v Oberlize (tehdejší 3. nejvyšší soutěž) umístil na 1. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1981–1983: Amateurliga Nordbaden
 1983–1985: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 1985–1989: Amateurliga Nordbaden
 1989–1993: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 1993–1994: Amateurliga Nordbaden
 1994–1996: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 1996–2000: Fußball-Regionalliga Süd
 2000–2005: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 2005–2012: Fußball-Regionalliga Süd
 2012–2018: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2017/18: KSC II původně skončilo na patnáctém místě, ale po jeho odhlášení ke konci sezóny bylo "béčko" svazovým rozhodnutím odsunuto na poslední osmnáctou pozici. V historických statistikách mu ovšem byly ponechány všechny odehrané zápasy i s jejich konečnými výsledky.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
  

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1952
Sportovní kluby v Bádensku-Württembersku
Sport v Karlsruhe
Vítězové Intertoto Cupu